

Toponyme 

 Sotteville, commune française de la Manche ;
 Sotteville-lès-Rouen, commune française de la Seine-Maritime ;
 Sotteville-sous-le-Val, commune française de la Seine-Maritime ;
 Sotteville-sur-Mer, commune française de la Seine-Maritime ;
 Sotteville, hameau français de l’Eure ;
 Sotteville, hameau français de l’Eure-et-Loir ;
 Sotteville, hameau belge du Hainaut.